Buruienești se poate referi la:

 Buruienești, Iași
 Buruienești, Neamț